Ohrt bezeichnet:
 Ohrt, Ortsteil der Gemeinde Berne im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

Ohrt ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph M. Ohrt (* 1960), deutscher Schauspieler
 Emil Ohrt (1868–1934), deutscher Jurist, Japanisch-Dolmetscher, deutscher Konsul in Japan
 Ferdinand Ohrt (1873–1939), dänischer Ethnologe und Volkskundler 
 Karl August Ohrt (1902–1993), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Oort
 Ort
 Orth